Ханибал има више значења:
 Ханибал
 Ханибал (Охајо)
 Ханибал (Њујорк)
 Ханибал (Мисури)
 Ханибал (ТВ серија)
 Ханибал (филм)